Дуайен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуайен — глава дипломатического корпуса.
 Дуайен, Габриэль-Франсуа (1726—1806) — французский живописец исторического, религиозного и портретного жанров.
 Дуайен, Жан (1907—1982) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Дуайен, Жинетта (1921—2002) — французская пианистка и педагог.

См. также 
 Дуайон